2C je opšte ime za familiju psihedeličnih fenetilamina koji sadrže metoksi grupe na 2. i 5. poziciji benzenovog prstena. Većina tih jedinjenja takođe ima lipofilne supstituente u poziciji 4, što obično dovodi do potentnijih i metabolički stabilnijih jedinjenja, sa dužim vremenom dejstva. Većina trenutno poznatih 2C jedinjenja su prvi put sintetisana tokom 1970-tih i 1980-tih.

Reference

Vidi još 
 Supstituisani fenetilamini
 Supstituisani amfetamini
 Supstituisani metilendioksifenetilamini

Spoljašnje veze 
 -{Book II of PiHKAL}-.

2Ц (психоделици)